El Consejo de Deportes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (conocido por sus siglas como UNAP) es un club de fútbol peruano, con sede en la ciudad de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto y juega actualmente en la Copa Perú.

Historia 
El club fue fundado por el Consejo de Deportes de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana para participar en la  Copa Perú. En el año 2000 logró la clasificación a la Etapa Regional de la Copa Perú 2000 siendo eliminado en la Región III quedando en tercer lugar.

La historia se repitiría en el año 2003 cuando el club fue campeón en la III Región de la Copa Perú 2003 siendo eliminado en los cuartos de final por el club iqueño Abraham Valdelomar. Nuevamente al año siguiente 2004 se fue campeón de la Región V de la Copa Perú 2004, pero nuevamente fue eliminado esta vez en octavos de final, en un partido extra, por el Deportivo Municipal. Al año siguiente llegó a la Región IV de la Copa Perú 2005 quedando en el segundo lugar siendo automáticamente eliminado.Pasaron 4 años hasta que nuevamente llegaron a la Etapa Nacional de la Copa Perú 2009 logrando el segundo lugar de la Región III, pero fue eliminado por el Deportivo Independiente de Miraflores.

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta verde, pantalón amarillo, medias verdes.

Estadio

Palmarés

Torneos regionales

Enlaces externos 

Equipos de fútbol de la Copa Perú
Equipos de fútbol de Loreto
Equipos de fútbol fundados en 1961